Craig kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Craig (Alaska)
 Craig (Colorado)
 Craig (Iowa)
 Craig (Missouri)
 Craig (Nebraska)

Personen met de achternaam Craig:
 Adam Craig, Amerikaans wielrenner
 Carl Craig, Amerikaans dj
 Daniel Craig, Engels acteur
 George Craig, Brits zanger
 Joe Craig, Brits motorcoureur
 Larry Craig, Amerikaans politicus
 Liam Craig, Schots voetballer
 Mary Craig, Brits journaliste
 Mary Craig, doorverwijspagina met diverse personen met de naam Mary Craig
 Michael Craig-Martin, Iers-Brits kunstenaar
 Ralph Craig, Amerikaans atleet
 Tommy Craig, Schots voetballer en voetbaltrainer
 Yvonne Craig, Amerikaans actrice

en naar:
 Craig (motorfiets)